
Интер Суперкубок Украины по футболу 2013 — 10-ый розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы и обладатели кубка предыдущего сезона украинского футбола. Матч состоялся 10 июля 2013 года. В нём встретились чемпион Украины сезона 2012/13 гг. донецкий «Шахтёр» и финалист розыгрыша кубка Украины сезона 2012/13 гг. одесский «Черноморец» (победителем кубка также является «Шахтёр»).

Победу в матче одержала донецкая команда, со счётом 1:3. За «Шахтёр» дублем отличился Фред, а также гол с пенальти забил Тайсон. За «Черноморец» гол забил Алексей Антонов. «Шахтёр» заработал пятый в своей истории Суперкубок Украины, став второй командой (после киевского «Динамо») добившейся подобного достижения.

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2012/2013
 Кубок Украины по футболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

2013
Суперкубок Украины по футболу 2013
Суперкубок Украины по футболу 2013
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Одессе
События 10 июля
Июль 2013 года